Wachruschi (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Wachruschi (Kirow, Slobodskoi), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirow, Slobodskoi rajon

 Wachruschi (Kirow, Nemski), Dorf in der Oblast Kirow, Nemski rajon
 Wachruschi (Kirow, Slobodskoi, Leninskoje), Dorf in der Oblast Kirow, Slobodskoi rajon, Landgemeinde Leninskoje
 Wachruschi (Kirow, Sunski), Dorf in der Oblast Kirow, Sunski rajon
 Wachruschi (Perm), Dorf in der Region Perm